Esta é uma lista de municípios de Minas Gerais por população segundo as Estimativas para 2021 do IBGE com data de referência em 1º de julho de 2021. Minas Gerais é o 2º estado mais populoso do Brasil e o segundo estado com mais municípios na lista dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, no total de 33, ficando atrás somente do estado de São Paulo. No entanto, é o estado brasileiro com maior número de municípios, somando 853 no total.

Lista

Ligações externas 

 Governo do Estado de Minas Gerais
 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
 Arquivo Público MineiroAcervo histórico
 Minas GeraisEstatísticas oficiais do IBGE
 Lista por cidades de santos padroeiros

Minas Gerais
Listas de municípios de Minas Gerais